Faal steht für

Orte:
 der deutsche Name des Ortsteils Fala in der slowenischen Gemeinde Selnica ob Dravi (deutsch: Zellnitz)
 der deutsche Name des slowenischen Dorfes Fala in der Gemeinde Ruše (deutsch: Maria Rast)

Personen:
 Aminah Faal-Sonko (* 1954), gambische Politikerin

 Saloum Faal (* 1994), gambischer Fußballnationalspieler
 Samba Faal (* späte 1950er), gambischer Minister
 Tina Faal (* um 1954), gambische Politikerin
 Tuti Faal, gambische First Lady

Musik:
 Faal (Band), eine niederländische Funeral-Doom-Band

Siehe auch:
 Fahl
 Fal
 Vahl